Ниже приведён список и описание эпизодов американского телевизионного сериала (ситкома) «Кинан и Кел».

Премьерный показ сериала проходил с 15 июля 1996 года по 22 июля 2000 года.

Обзор серий

Эпизоды

Первый сезон (1996–1997)

Второй сезон (1997–1998) 
 Ванесса Баден и Дэн Фришмэн отсутствовали в одном эпизоде.

Третий сезон (1998–1999)

Четвёртый сезон (1999–2000)

Телевизионный фильм

Ссылки
 List of Kenan & Kel episodes at TV.com

Кинан и Кел
Кинан и Кел